Floating-point unit - een term uit de computerwereld 
 Flexibel Pensioen en Uittreden